Felipe de Montfort (en francés: Philippe de Montfort; Sidón, aprox. 1206-Tiro, 17 de marzo de 1270) fue señor de Castres, La Ferté-Alais y Bréthencourt desde 1228 hasta 1239, señor de Tiro desde 1246 hasta 1270, y señor de Torón desde 1240 hasta 1257. Fue el hijo de Guido de Montfort, señor de Castres, La Ferté-Alais y Bréthencourt, y Helvis de Ibelín, señora de Sidón e hija de Balián de Ibelín.

Llegó a Palestina en 1239. Después que Tiro fue capturada en 1243 de los hermanos Filangieri, Raúl de Soissons, senescal de Jerusalén, reclamó la ciudad para el reino de Jerusalén, pero con el apoyo de la familia Ibelín Felipe recibió la ciudad en feudo, convirtiéndose en señor de Tiro. Enrique I de Chipre, en su calidad de regente de Jerusalén, confirmó la posesión de Felipe de Tiro en 1246. Felipe fue pretendiente al trono de Armenia en 1248, por el derecho de su segunda esposa. Después que Hugo III de Chipre ascendió como rey de Jerusalén en 1268, trató de sanar las divisiones entre las familias de los caballeros francos y, en particular, propuso el matrimonio de su hermana con el hijo de Felipe. Falleció mientras estaban orando en una capilla con su hijo por unos asesinos mandados por el sultán mameluco Baibars.

Biografía 
Probablemente nació en 1206 en Sidón, siendo medio hermano de Balián de Grenier, conde de Sidón. Llegó a Francia en 1211 cuando su padre regresó para ayudar a su hermano mayor Simón IV de Montfort, que dirigía la Cruzada Albigense. En 1212, su padre recibió el Señorío de Castres.

Se casó en 1220 con Leonor de Courtenay (1208 † 1230), hija de Pedro de Courtenay, emperador del Imperio Latino de Constantinopla, y Yolanda de Flandes.

En 1228 partió con la Sexta Cruzada, pero no se quedó en Oriente y prefirió volver a tomar posesión de sus feudos en Europa, ya que su padre había muerto en el asedio de Vareilles, durante la Cruzada Albigense.

En 1239, se renueva la convocatoria de Cruzada, deja sus feudos de Castres, La Ferté-Alais y Bréthencourt a su hijo Felipe, y parte hacia Tierra Santa en la expedición liderada por Teobaldo IV de Champaña y Ricardo de Cornualles. Después de la derrota en 1241 en Gaza, los nobles regresaron a Europa, pero Felipe decidió quedarse en el Reino de Jerusalén.

Después de 1240, Felipe se casó con Maria de Antioquía-Armenia, la hija mayor de Raimundo Rubén de Antioquía, heredera del Señorío de Torón y pretendiente al trono de Armenia.

Poco después, una lucha interna enfrentó a los nobles de Jerusalén contra los partidarios del emperador Federico II Hohenstaufen. Felipe se unió al partido de su tío, Juan de Ibelín (el Viejo Señor de Beirut). En 1243 tomó la ciudad de Tiro, en poder de los imperiales, y se convirtió en condestable de Jerusalén entre 1244 a 1251, aunque en la batalla de La Forbie estuvo subordinado a Gualterio IV de Brienne. Felipe fue uno de los pocos caballeros cristianos que pudo escapar a la catástrofe.

En 1246, Enrique I de Chipre, por entonces regente de Jerusalén, le nombró Señor de Tiro como recompensa por sus servicios. Aunque la legalidad del título era algo dudosa, fue reconocido por Hugo I de Jerusalén en 1269, aunque el rey se reservaba el derecho de recomprar el feudo.

Se unió a la Séptima Cruzada, y fue embajador de Luis IX de Francia en las negociaciones para la tregua de Damieta. En 1256, expulsó a los venecianos de Tiro, un hecho que aceleró la Guerra de San Sabas. Durante el conflicto, apoyó a los genoveses en Acre en 1258, pero al ser rechazado contribuyó a decidir la lucha a favor de los venecianos.

En 1257 cede el Señorío de Torón a su hijo Juan.

En 1266, el sultán Baibars le arrebató Torón. Debido a su enérgico liderazgo, incluso en su vejez, Baibars tuvo miedo de que Felipe consiguiera apoyos en Europa para continuar las guerras, así que buscó el apoyo de los Hashshashin, uno de los cuales (fingiendo el deseo de convertirse al cristianismo) apuñaló a Felipe cuando oraba en su capilla y luego intentó matar a su hijo Juan. Mortalmente herido, Felipe pidió auxilio a gritos; los guardias entraron de inmediato y mataron al asesino. Al ver a su hijo sin heridas graves, Felipe cayó en sus brazos y murió.

Fue sucedido por su hijo Felipe en sus posesiones francesas, y por su hijo Juan en sus posesiones de Outremer.

Matrimonio y descendencia 
Con su primera mujer Leonor de Courtenay tuvo a:

 Felipe de Montfort, Señor de Castres (muerto el 24 de septiembre de 1270 en Túnez), casado con Juana de Levis-Mirepoix.

Con su segunda esposa María de Antioquía-Armenia tuvo a:
 Juan de Montfort, señor de Torón y Tiro (muerto el 27 de noviembre de 1283 en Tiro), casado con Margarita de Lusignan, princesa de Antioquía.
 Hunfredo de Montfort, señor de Torón y Tiro (muerto el 12 de febrero de 1284 en Tiro), casado con Eschiva de Ibelín, señora de Beirut y Lapatos.

 Alicia de Montfort (que vivió entre 1282 y 1295).
 Helvis de Montfort (que vivió entre 1282 y 1295).

Ancestros

Fuentes

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 

F
F
F
F
F
F
F
F
Nacidos en Sidón